Adam Vulliet (1814-1892), écrivain et théologien suisse ;
 Jules Vulliet (1804-1848), avocat et personnalité politique suisse ;
 Famille Vulliet de la Saunière, marquis de Yenne (Savoie).